Фамилија Ривера има више значења:

 Фамилија Ривера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ривера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ривера, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ривера, Колонија Ахумада (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ривера, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ривера (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику